Синко де Мајо има више значења:

 Синко де Мајо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко де Мајо, План де Ајала (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко де Мајо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко де Мајо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко де Мајо (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко де Мајо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Мајо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко де Мајо, Сан Анхел (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко де Мајо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко де Мајо (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко де Мајо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Синко де Мајо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Синко де Мајо, Ел Лимон (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Синко де Мајо, Ел Сируело (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Синко де Мајо, Убалдо Гарсија (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Синко де Мајо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Синко де Мајо (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Синко де Мајо (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Синко де Мајо (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо (Веветла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо, Барио Куарто (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Мајо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Синко де Мајо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Синко де Мајо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко де Мајо, Тепалкатес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко де Мајо, Агва Бланка (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко де Мајо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко де Мајо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Синко де Мајо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо, Ел Бароте (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо, Ла Парада дел Синко (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо, Еухенио Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо, Хосе Марија Санчез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо, Себољитас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко де Мајо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо, Ла Исла (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Мајо (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Синко де Мајо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику